Пі́ріш () —  португальське прізвище і власна назва.

Особи 

 Мартіню Піріш — архієпископ Бразький (1189—1209). 
 Іне́ш Пі́ріш (; бл. 1350 — після 1390) — коханка португальського короля Жуана І. 
 Томе́ Піріш ( 1465/1468 — бл. 1540) — португальський ботанік, аптекар, мандрівник, дипломат. Перший посол Португальського королівства до Китаю. 
 Фернан Піріш де Андраде (; ??-1552) — португальський торговець, фармацевт та офіційний дипломат на службі португальського короля Мануела I. 
 Жозе́ Кардо́зу Піріш (; *1925-1998) — португальський письменник; автор оповідань, романів, п'єс та політичної сатири. 
 Антоніу Піріш Велозу (, 1926-2014) — португальський генерал і правий політичний діяч 
 Маріу Піріш — прем'єр-міністр Гвінеї-Бісау (2002-2003).
 Роланду Жорже Піріш да Фонсека — португальський футболіст.
 Жозе Родолфу Піріш Рібейру (, 1992) — бразильський футболіст, захисник клубу «Сампдорія».
 Педру Піріш — президент Кабо-Верде (2001—2011).
 Марія-Жуан Піріш (порт. Maria-João Pires; 1944) — португальська піаністка.

Власні назви: 

 Фернан Піріш () — португальський сорт білого винограду